

Добриново () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Карнобат.
 Добриново () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирджалі.